Folguera est un nom propre catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1864-1927), dessinateur humoristique, sculpteur, designer, illustrateur catalan ;	  
  (1891-1960), architecte espagnol ;  
  (1984-), dramaturge, metteuse en scène et scènariste espagnole ;
  (1893-1919), poète et critique littéraire catalan ;  
 Ramon Barnils i Folguera (1940-), journaliste et écrivain catalan.

Odonyme 
 , rue de la commune de Sabadell dans la comarque du Vallès Occidental et la communauté autonome de Catalogne en Espagne.

Patronyme catalan
Toponymie catalane